Team Jumbo-Visma er et professionelt cykelhold fra Holland som deltager på UCI World Touren. Holdet udviklingsteam har siden 2020 været .

Holdet var tidligere sponsoreret af den hollandske bank Rabobank fra 1996 til midten af 2013.

Blandt tidligere ryttere finder man blandt andre Rolf Sørensen, Michael Rasmussen og Óscar Freire (tre gange verdensmester).

Ved Tour de France 2022 blev holdets danske rytter Jonas Vingegaard samlet vinder. Dette var første gang en af holdets ryttere vandt verdens største cykelløb.

Sæsoner

2023

Sejre

2022

Sejre

2021

Sejre

2020

Sejre

2019

Sejre

2007

Tour de France 
Denis Menchov, Michael Boogerd, Bram de Groot, Thomas Dekker, Juan Antonio Flecha, Óscar Freire, Grischa Niermann, Michael Rasmussen og Pieter Weening stillede til start for Rabobank i Tour de France 2007.

Oscar Freire røg ud af løbet da han ikke stillede til start på den 7. etape efter at have fået en byld i bagdelen.

Michael Rasmussen vandt den 8. og den 16. etape, og cyklede med den gule trøje i 8 dage, før han den 25. juli blev udelukket fra resten af Touren og suspenderet af Rabobank, dagen efter blev han fyret. Resten af holdet valgte at fortsætte i løbet.

4. aug. 2007/  Theo de Rooij har sagt op hos Rabobank, efter massiv kritik af sin fyring af Michael Rasmussen.
Theo de Rooij har været tilknyttet Rabobank siden 1995.

Trøjerne 
1996-2012:

Referencer

Eksterne henvisninger 

Cykelhold fra Nederlandene
Etableret i 1984